ERASMUS (), Program aktivnosti Evropske Zajednice namenjen mobilnosti univerzitetskih studenata je obrazovni program Evropske zajednice u oblasti visokog školstva namenjen studentima, profesorima i visokoškolskim institucijama.

Uveden je 1987. godine radi povećanja mobilnosti studenata unutar Evropske zajednice, a sada je otvoren i drugim zemljama, Srbiji takođe. U njemu učestvuje ukupno 32 evropske zemlje.

Studentima visokoškolskih ustanova, u državama koje u programu učestvuju, ERASMUS omogućuje studiranje u drugoj državi u trajanju od 3 do 12 meseci. Iako središnji deo ovoga programa zauzima razmena studenata među univerzitetima država ERASMUS programa, on takođe podstiče i razmenu profesora, transnacionalni razvoj nastavnih programa i panevropske tematske mreže.

Ime je dobio po filozofu, teologu i humanisti Erazmu Roterdamskom (1465–1536), koji je živeo i radio u različitim delovima Evrope, verujući kako samo kontakti s drugim zemljama mogu doneti novo znanje i iskustvo za kojima je tragao.

ERASMUS je 1995. godine kao jedna od aktivnosti uklopljen u program SOCRATES, koji generalno obuhvata projekte namenjene saradnji u području obrazovanja. U julu 2002. godine Evropska komisija je sastavila predlog o ustrojstvu programa ERASMUS MUNDUS za razdoblje od 2004. do 2008. godine, koji bi omogućavao studentima iz trećih zemalja (koje nisu članice EU, pridružene članice ili zemlje kandidatkinje) stipendiranje na poslediplomskim studijima na univerzitetima u državama učesnicama programa ERASMUS.

Tokom 1989. godine Biro za implementaciju Erasmus programa pozvao je 32 bivša Erasmus studenta na evaluacioni sastanak u Gentu u Belgiji. Nedostatak vršnjačke podrške izdvojen je kao glavno pitanje, ali je takođe bio i pokretačka snaga prilikom stvaranja Erazmus studentske mreže (Erasmus Students Network). Organizacija podržava studente iz programa Erasmus i drugih bilateralnih sporazuma i sarađuje sa nacionalnim agencijama kako bi šružila podršku međunarodnim studentima. Od 23. jula 2020. godine, Erasmus studentska mreža sastoji se od 534 lokalna udruženja („sekcije“) u 42 zemlje, uključijući i Srbiju i ima više od 15.000 volontera širom Evrope.

Spoljašnje veze 

Европска унија